Schaeberle puede hacer referencia a:

Schaeberle, un cráter lunar;
Schaeberle, un cráter en Marte;
John Martin Schaeberle (1853-1924), astrónomo estadounidense; los cráteres anteriores llevan el nombre en su honor.